Sztóma – a sebészetben
 Sztóma – a növénytanban, magyarul gázcserenyílás